Amerikai Egyesült Államok
Lake Forest (Florida)
Lake Forest (Illinois)
Lake Forest (Kalifornia)
Lake Forest (Placer megye, Kalifornia)
Lake Forest (Texas)
Lake Forest Park (Washington)